Николас Гонзалез Иглесијас (; Коруња, 3. јануара 2000) шпански је фудбалер који тренутно наступа за Барселону.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 2002.
Шпански фудбалери
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Барселоне Б
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Ла лиге